Karrasch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Karrasch (1893–1973), deutscher Schriftsteller
 Alfred Karrasch (SS-Mitglied) (1889–1968), deutscher Polizeioffizier, zuletzt SS-Brigadeführer und Generalmajor der Schutzpolizei und auch Generalmajor der Waffen-SS

 Rudolf Karrasch (1916–2012), deutscher Lehrer
 Tom Karrasch, eigentlicher Name von Peter Beil (1937–2007), deutscher Schlagersänger
 Yvonne Fillgert (* 1975 als Yvonne Karrasch), deutsche Handballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Karras